Бундеслига 2000—01 — 38-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 11 августа 2000 года, а завершился 19 мая 2001 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Вольфсбург» — «Кёльн» — 6:0 (9-й тур, 21 октября 2000 года)
 Самая крупная гостевая победа: семь матчей завершились с разницей −4 гола (1:5 — один матч, и 0:4 — шесть матчей).
 Самый результативный матч (8 голов):
 «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд) — 6:2 (11-й тур, 4 ноября 2000 года)
 «Шальке 04» — «Унтерхахинг» — 5:3 (34-й тур, 19 мая 2001 года)
 «Вольфсбург» — «Гамбург» — 4:4 (6-й тур, 23 сентября 2000 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 2000/01  

Германия
Германия
2001
Спорт в Германии в 2000 году
Спорт в Германии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001